Ледяная — топоним в России:

 Ледяная (приток Белой) — река на Чукотке.
 Ледяная (приток Моховой) — река в Томской области.
 Ледяная (приток Уттывеема) — река на Камчатке.
 Ледяная (приток Хеты)
 Ледяная (река, впадает в Байкал)
 Ледяная (гора)
 Ледяная (станция) — железнодорожная станция Забайкальской железной дороги, находящаяся в Амурской области.

См. также 
 Ледяная рыба